Joffre peut désigner :

Patronymes 
 Alfred Joffre, architecte français ;
 François Joffre, docteur en droit du diocèse de Montpellier, feudiste et archiviste du 
 Jean Joffre, (1872-1944), acteur de cinéma et de théâtre français ;
 Joseph Joffre (1852-1931), maréchal de France ;
 Dan Joffre, acteur américain ;
 Véronique Joffre (1965-), architecte française ;
 Yvonne Boachon-Joffre (1896-1975), née Yvonne Joffre, romancière catalane ;
 Véronique Joffre (1982-), illustratrice française

Prénoms 
Joffre fut donné en prénom pendant et juste après la Première Guerre mondiale en l'honneur du maréchal Joffre, héros de la guerre ;
 Joffre Dumazedier (1915-2002), un sociologue français.

La forme féminine est Joffrette.

Autres 
 Joffre est une localité du comté d'Autauga (Alabama) ;
 Joffre est un hameau du comté de Lacombe situé dans la province canadienne d'Alberta ;
 Joffre est une localité du comté de Washington en Pennsylvanie

Nommés d'après le maréchal Joffre :
 le Joffre, un jeu de cartes spécialisé joué au Québec ;
 le Joffre, une pâtisserie au chocolat d'origine roumaine ;
 l'
 le boulevard Joffre à Nancy ;
 le boulevard Joffre à Reims ;
 l'hôpital Joffre-Dupuytren à Draveil en Île-de-France ;
 le lycée Joffre à Montpellier ;
 Maréchal Joffre, un cépage de raisins noirs ;
 le , un mont américain des Montagnes Rocheuses, sur le Continental Divide ;
 le Maréchal Joffre, paquebot des Messageries maritimes ;
 la place Joffre à Paris ;
 le  ;
 le porte-avions Joffre (jamais achevé), premier de la classe Joffre ;
 la presqu'île Joffre, presqu'île du Nord de l'archipel des Kerguelen ;
 la rue Joffre à Liège en Belgique ;
 le Triage Joffre, une gare de triage ferroviaire au Québec.

Homonymie de patronyme